Okręty US Navy o nazwie USS "Pollux":
 Pierwszy "Pollux" (SP-2573) został zbudowany w 1909 i wszedł do służby w Key West 3 kwietnia 1918.
 Drugi "Pollux" (AKS-2) był okrętem magazynowym (ang. general stores issue ship) typu Castor. Był w służbie w latach 1941-1942. Został zniszczony po wejściu na mieliznę.
 Trzeci "Pollux" (AKS-4) był okrętem magazynowym typu Castor. Był, z przerwami, w służbie w latach 1942-1968.

Pollux